Inhibitor (biochemie), een inhibitor van enzymen
Polymerisatie-inhibitor
Corrosie-inhibitor

Zie ook 
 Inhibitie (scheikunde)